Lwiwske steht für:

 Lwiske (Karliwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Karliwka
 Lwiwske (Brauerei), ukrainische Brauerei